Vranesjtica (makedonska: Вранештица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opština Vraneštica, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Vranesjtica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vranesjtica är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Vranesjtica ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Vranesjtica. Närmaste större samhälle är Kičevo,  kilometer nordväst om Vranesjtica. 

Omgivningarna runt Vranesjtica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Vranesjtica är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Opština Vraneštica